Erdélyi Mór (1866–1934) fotográfus, fotóriporter
 Erdélyi Mór (1877–1929) politikus, kormánybiztos, államtitkár

Jegyzetek